Tipner steht für:

Tipner (Hampshire), eine Ortschaft in der englischen Grafschaft Hampshire

Tipner ist der Familienname folgender Personen:

 Evald Tipner (1906–1947), estnischer Fußball-, Eishockey- und Bandyspieler